Cedral (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Cedral (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Cedral (San Luis Potosí), een gemeente in de Mexicaanse staat San Luis Potosí
 Cedral (gevelbekleding), gevelbekleding van Eternit gemaakt uit vezelcement